Cortes de Toledo puede designar a:
 La institución legislativa actual denominada Cortes de Castilla-La Mancha, cuya sede está en la ciudad de Toledo.

 Los Concilios de Toledo, institución político-religiosa del reino visigodo que tuvieron lugar en su capital, Toledo.

 Las reuniones de las Cortes de Castilla, institución política del Antiguo Régimen que tuvieron lugar en la ciudad de Toledo, una de las de voto en Cortes:
La institución en los siglos de la Plena Edad Media tuvo un inicio poco claro, indistinguible de la Curia Regis. Así las denominadas cortes de los siglos XI, XII o XIII no tienen una clara identificación con las reuniones de cortes posteriores:
Concilio o cortes de Toledo de 1086
Cortes de Toledo del año 1259
Cortes de Toledo de 1366
Cortes de Toledo de 1402
Cortes de Toledo de 1406
Cortes de Toledo de 1436
Cortes de Toledo de 1462
 Cortes de Toledo de 1470
Cortes de Toledo de 1480
Cortes de Toledo de 1498 o de Toledo y Ocaña (1498-1499)
Cortes de Toledo de 1525
Cortes de Toledo de 1528
Cortes de Toledo de 1538, que comenzaron el 15 de octubre de 1538 y concluyeron el 30 de marzo de 1539.
Cortes de Toledo de 1559
Cortes de Toledo de 1560

Referencias 

Cortes de Castilla
Historia de Toledo